Posázavský pacifik je lidové (původně trampské) označení pro tyto dvě železniční tratě
 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany (210) – tzv. Dolní pacifik
 Čerčany – Světlá nad Sázavou (212) –  tzv. Horní pacifik

Reference